Rogów (gromada w powiecie brzezińskim)
 Rogów (gromada w powiecie koneckim)
 Rogów (gromada w powiecie opolsko-lubelskim) (puławski/opolsko-lubelski)
 Rogów (gromada w powiecie sokołowskim)
 Rogów (gromada w powiecie wodzisławskim) (rybnicki/wodzisławski)

także:
 Rogów Opolski (gromada) (powiat opolski/krapkowicki)
 Rogów Sobócki (gromada) (powiat wrocławski)